Jean-Baptiste Proulx était un homme politique canadien, député de Buckinghamshire.
L'abbé Jean-Baptiste Proulx exerça une fonction publique en tant que vice-recteur l'Université Laval.